Галяутдинов Руслан Эмирович () — российский и казахстанский хоккеист с мячом, мастер спорта России (2017), мастер спорта Республики Казахстан международного класса, полузащитник сборной Казахстана и капитан ульяновской «Волги».

Биография 
Р. Э. Галяутдинов родился в Димитровграде. Первый тренер — Леонид Иванович Куклин.

Серебряный призёр чемпионата России среди юношей 2003 года (в составе «Черемшана»).

Бронзовый призёр чемпионата России среди юниоров 2004 года (в составе «Ракеты»).

Играл за молодёжную сборную России.

С 2004 года играет во взрослой команде «Волги» (Ульяновск). В сезоне 2006/2007 выступал за «Водник» (Архангельск), с 2007 по 2015 год играл за нижегородский «Старт».

Выступает за сборную Казахстана. Бронзовый призёр чемпионатов мира 2012, 2013 и 2015 годов.

Статистика выступлений в чемпионатах и кубках России 

Первый и юбилейные мячи в чемпионатах России
1-й мяч забил в ?-й игре, 4 декабря 2004 года в домашнем матче с командой БСК (Санкт-Петербург) (7:1) на 76-й минуте с передачи Румиля Галиуллина. 
50-й мяч забил в 216-й игре, 26 декабря 2012 года в домашнем матче с командой Байкал-Энергия (Иркутск) (4:3) на 29-й минуте с передачи Леонида Бедарева.

В чемпионатах / кубках России забивал мячи в ворота 21 / 12 команд

На начало сезона 2022/2023 количество мячей в играх 

 Чемпионат России

по 1 мячу забивал в 69 играх 
по 2 мяча забивал в 5 играх 

Свои 79 мячей забил в 74 играх, в 378 играх мячей не забивал. 

 Кубок России

по 1 мячу забивал в 21 игре 
по 2 мяча забивал в 6 играх 
по 4 мяча забивал в 1 игре 

Свои 37 мячей забил в 28 играх, в 96 играх мячей не забивал.

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте Федерации хоккея с мячом России
 Профиль на сайте ХК «Старта»
 Профиль на сайте Bandysidan.nu
 Новичок ХК «Волга» Руслан Галяутдинов: Я уже готов играть за «Волгу»

Хоккеисты с мячом России
Хоккеисты с мячом Казахстана
Мастера спорта России
Мастера спорта Республики Казахстан международного класса
Игроки сборной Казахстана по хоккею с мячом
Игроки КХМ «Черемшан»
Игроки КХМ «Волга»
Игроки КХМ «Старт»
Игроки КХМ «Водник»